Montferrand kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montferrand-le-Château, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Montferrand-du-Périgord, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Montferrand, Aude, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Montferrand (stadsdel), stadsdel och före detta stad